A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA; franciául: Fédération Internationale de Basketball) az országos kosárlabda-szövetségeket irányító szervezet. Nemzetközi Amatőr Kosárlabda-szövetség néven alapították.

A FIBA állítja fel a kosárlabda szabályait, szervezi a nemzetközi tornákat, megfigyeli az országok közötti játékosmozgást és irányítja a nemzetközi bírók kinevezését. Összesen 212 országos szövetség tartozik a FIBA irányítása alá, öt zónába szerveződve: Afrika, Amerika (mind észak és dél), Ázsia, Európa és Óceánia.

A FIBA rendezi a férfi és női olimpiai selejtezőket is és a nyári olimpiai kosárlabdatornákat. A FIBA Kosárlabda-világbajnokságot négy évente rendezik férfi válogatottaknak. A csapatok a Naismith-trófeáért játszanak, amelyet a sport kitalálójáról, James Naismith-ről neveztek el. A FIFA labdarúgó-világbajnoksághoz hasonlóan van felépítve a torna. A két esemény 1970 és 2014 között mindig ugyanabban az évben volt, de 2019 óta a labdarúgó-világbajnokság után rendezik egy évvel a kosárlabdát. A női csapatok a FIBA Női Kosárlabda-világbajnokságon szerepelnek, amelyet szintén négy évente tartanak, 1986 és 2014 között ugyanabban az évben, de más országban.

Elnökök

Tornák

Világbajnokok

Klubvilágbajnokok

Kontinentális bajnokok

Kontinentális liga-győztesek

Díjak

Legértékesebb játékos

Világranglisták 
Világranglista legutóbb frissítve: 2021. december 7.

Férfi

Női

Támogatók 

 Bitci
 Ganten
 J9.com
 Molten
 Nike
 Smart Communications
 TCL Corporation
 Tencent
 Tissot
 Wanda Group
 Iran Air

Jegyzetek 

Kosárlabda
Nemzetközi sportszövetségek